Leutersdorf ist der Name folgender Orte:

 Leutersdorf (Oberlausitz), Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Leutersdorf (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen